Скотт Миллер (американский дипломат) — посол США в Швейцарии.
 Миллер, Скотт